Weihrauch steht für:

 Weihrauch, ein für kultische, liturgische und medizinische Zwecke eingesetztes Harz des Weihrauchbaums
 der beim Verbrennen jenes Weihrauchharzes entstehende Rauch wird ebenfalls als Weihrauch bezeichnet
 eine Pflanzengattung innerhalb der Balsambaumgewächse, siehe Weihrauch (Baum)
 eine als Weihrauchpflanze bezeichnete Balkonpflanze, auch unter dem Namen Mottenkönig bekannt, siehe Harfensträucher (Plectranthus)
 Weihrauch & Weihrauch GmbH & Co. KG, ein Kleinwaffenhersteller

Weihrauch ist der Familienname folgender Personen:

 August Weihrauch (1818–1883), deutscher Theaterschauspieler und Dramatiker
 Birgit Weihrauch (* 1943), deutsche Medizinerin und Staatsrätin in Bremen
 Caroline Weihrauch (* 1961), deutsche Malerin
 Gustav Weihrauch (1862–1940), deutscher Pädagoge und Naturschützer
 Hans Robert Weihrauch (1909–1980), deutscher Kunsthistoriker
 Helmut Weihrauch (1922–2006), deutscher Politiker (SED)
 Klaus Weihrauch (* 1943), deutscher Informatiker
 Otto Weihrauch (1898–1966/1982), deutscher Politiker
 Patrick Weihrauch (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Svend Weihrauch (1899–1962), dänischer Silberschmied
 Thomas Robert Weihrauch (1942–2022), deutscher Internist

Siehe auch:

 Weirauch, Familienname
 Weyrauch, Familienname